Billig steht für:
 Billig, Vorort von Euskirchen

Billig ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Billig (1851–?), österreichischer Generalmajor
 Daniela Billig (* 1970), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gerhard Billig (1927–2019), deutscher prähistorischer Archäologe und Mediävist
 Michael Billig (* 1947), britischer Psychologe
 Susanne Billig (* 1961), deutsche Roman- und Drehbuchautorin sowie Wissenschaftsjournalistin
 Vinzenz Billig (1777–1832), österreichischer apostolischer Feldvikar

billig steht für:
 nicht teuer
 minderwertig (abwertend)
 einfallslos (abwertend)
 berechtigt (Rechtssprache), siehe Billigkeit

Siehe auch:
 Billich
 Billik
 Billick